|-
| 132501 - ||  || 9 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132502 - ||  || 9 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132503 - ||  || 9 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132504 - ||  || 9 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132505 - ||  || 9 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132506 - ||  || 9 mai 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 132507 - ||  || 8 mai 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 132508 - ||  || 9 mai 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132509 - ||  || 8 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132510 - ||  || 8 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132511 - ||  || 8 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132512 - ||  || 9 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132513 - ||  || 9 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132514 - ||  || 9 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132515 - ||  || 9 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132516 - ||  || 9 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132517 - ||  || 9 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132518 - ||  || 9 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132519 - ||  || 9 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132520 - ||  || 9 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132521 - ||  || 9 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132522 - ||  || 9 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132523 - ||  || 9 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132524 APL ||  || 9 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132525 - ||  || 9 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132526 - ||  || 9 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132527 - ||  || 9 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132528 - ||  || 8 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132529 - ||  || 8 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132530 - ||  || 8 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132531 - ||  || 8 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132532 - ||  || 8 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132533 - ||  || 9 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132534 - ||  || 10 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132535 - ||  || 10 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132536 - ||  || 10 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132537 - ||  || 8 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132538 - ||  || 8 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132539 - ||  || 8 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132540 - ||  || 8 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132541 - ||  || 8 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132542 - ||  || 8 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132543 - ||  || 8 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132544 - ||  || 8 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132545 - ||  || 8 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132546 - ||  || 8 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132547 - ||  || 8 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132548 - ||  || 9 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132549 - ||  || 11 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132550 - ||  || 11 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132551 - ||  || 11 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132552 - ||  || 11 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132553 - ||  || 11 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132554 - ||  || 11 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132555 - ||  || 11 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132556 - ||  || 11 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132557 - ||  || 11 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132558 - ||  || 11 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132559 - ||  || 11 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132560 - ||  || 11 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132561 - ||  || 11 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132562 - ||  || 11 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132563 - ||  || 11 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132564 - ||  || 11 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132565 - ||  || 13 mai 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132566 - ||  || 8 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132567 - ||  || 9 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132568 - ||  || 9 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132569 - ||  || 9 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132570 - ||  || 10 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132571 - ||  || 10 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132572 - ||  || 13 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132573 - ||  || 6 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132574 - ||  || 11 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132575 - ||  || 11 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132576 - ||  || 11 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132577 - ||  || 13 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132578 - ||  || 15 mai 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 132579 - ||  || 4 mai 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132580 - ||  || 4 mai 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 132581 - ||  || 4 mai 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 132582 - ||  || 4 mai 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 132583 - ||  || 5 mai 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 132584 - ||  || 5 mai 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132585 - ||  || 5 mai 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132586 - ||  || 5 mai 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132587 - ||  || 7 mai 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132588 - ||  || 7 mai 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132589 - ||  || 7 mai 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132590 - ||  || 8 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132591 - ||  || 9 mai 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132592 - ||  || 9 mai 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132593 - ||  || 9 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132594 - ||  || 9 mai 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132595 - ||  || 9 mai 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132596 - ||  || 9 mai 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 132597 - ||  || 10 mai 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132598 - ||  || 11 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132599 - ||  || 13 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132600 - ||  || 13 mai 2002 || Palomar || NEAT
|-